Gluth ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Gluth (* 1955), deutsche Mittelstreckenläuferin
 Oskar Gluth (1887–1955), deutscher Schriftsteller
 Sascha Gluth (* 1970), deutscher Schauspieler
 Sebastian Gluth (* 1983), deutscher Psychologe
 Susan Gluth (* 1968), deutsche Dokumentarfilmerin 
 Viktor Gluth (1852–1917), deutscher Komponist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Glut